Елені Даніліду була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Марія Кириленко з рахунком 6–3, 1–6, 6–4.
Вінус Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Марію Кириленко з рахунком 6–3, 1–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Секція 1 

| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Бріанті
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Бремон
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=77
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= А Накамура
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=65
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= А Суґіяма
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Моріта
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Дз Намігата
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Жоанссон
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П Пармантьє
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Е Галловіц
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф Пенетта
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= А Морігамі
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т Танасугарн
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03='''

Секція 2

Посилання 
WTA Draw 

2007
Hansol Korea Open